Thémis peut désigner :

Mythologie 
 Thémis, une Titanide dans la mythologie grecque, associée à la Justice, et mère notamment des Moires.

Astronomie 
 (24) Thémis, astéroïde baptisé d'après la Titanide de la mythologie grecque ;
 la famille d'astéroïdes de Thémis, famille de Hirayama dont fait partie (24) Thémis ;
 Thémis, satellite naturel de Saturne que William Henry Pickering crut détecter en 1905 mais qui s'avéra imaginaire ;

Acronyme 
Le terme peut être vu comme un sigle de 6 caractères mais il est plus exactement un acronyme puisqu'il est prononçable comme un mot ordinaire :
 Thermal Emission Imaging System, spectromètre visible et infrarouge à bord de Mars Odyssey ;
 Télescope héliographique pour l'étude du magnétisme et des instabilités solaires, télescope solaire franco-italien ;
 Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms, mission de la NASA constituée de cinq petits satellites ;
THeMIS, robot de transport de charge.

Divers 
 Thémis, ancienne centrale solaire reconvertie en centre de recherche et développement dans les Pyrénées-Orientales (France) ;
 Themis, film documentaire grec réalisé par Marco Gastine et sorti en 2009 ;
 , plusieurs navires de la marine française.

Voir aussi
Temis
Témis